Meleghegy település Szlovákiában
 Meleg-hegy 352 méter Velencei-hegység
 Meleg-hegy 418 méter Keszthelyi-fennsík
 Meleg-hegy 128 m Zalai-dombság
 Meleg-hegy 340 m Nógrád (település)